Азијски љускавац или панголин (, [Манис] — „дух”) је род љускаваца, из потпородице азијски љускавци (лат. -{Maninae}-) унутар породице Manidae, који настањује подручје јужне и Југоисточне Азије и јужне Кине. Овај род укључује пет живући и три изумрле врсте љускаваца.

Етимологија назива 

Назив панголин води поријекло од малајске ријечи пенггулинг (), што значи онај који се склупчава. Такође, овај назив води поријекло и од сличне малајске ријечи тенггилинг (), као и од индонежанске ријечи тренггилинг () и филипински ријечи балинтонг (), голинг () и танггилинг (), које имају исто значење.

Опис 
Врсте из рода Manis посједују већу и гушћу длаку између љуски и на остатку тјела него афричке врсте љускаваца. Дужина треће канџе на задњим стопалима је много дужа од дужине четврте канџе. Средњи ред љуски на горњој страни репа код ови врста се наставља до његовог врха. Задња ивица љуски, у средњем реду на горњој страни репа, је глатка и у облику латиничног слова V. Мале ушне шкољке су на задњем дјелу граница слушног отвора.

Распрострањеност 
Данашњи живући представници овог рода сисара насељавају подручје јужне и Југоисточне Азије и јужне Кине. У прошлости, овај род је био распрострањен и на подручју Европе.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Manis.

Временска распрострањеност

Унутар породице Manidae

Унутар рода Manis

Види још 
 Класификација сисара
 Љускавци (породица)
 Љускавац (подрод)

Референце

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Љускавци
Сисари Азије